Federico Ricci (1809-1877) – compositore
 Federico Ricci (1876-1963) – politico, sindaco di Genova dal 1920 al 1924, Senatore del Regno e della Repubblica Italiana
 Federico Ricci (1994) – calciatore